Würzl ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfons Würzl (1941–2016), österreichischer Jazzmusiker
 Anton Würzl (1925–2001), österreichischer Ministerialbeamter
 Eberhard Würzl (1915–2003), österreichischer Musikforscher
 Johann Franz Würzl (1885–1951), österreichischer Architekt

Würzl ist der Name eines Wiener Herstellers von Koffern 
 M. Würzl & Söhne

Siehe auch:
 Würzel